Miles Davis at Newport 1958 é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de 1964
Álbuns de Miles Davis